I risultati completi del motomondiale 1990 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500

Iscritti 

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 250
Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 125
Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe sidecar
Classifica equipaggi

Note

Collegamenti esterni

 1990